Oserjany (; ) ist ein Dorf im Südosten der ukrainischen Oblast Tschernihiw mit etwa 1400 Einwohnern (2006).

Das in der Mitte des 17. Jahrhunderts gegründete Dorf ist das Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Osten des Rajon Warwa.

Oserjany liegt 15 km östlich vom Rajonzentrum Warwa sowie etwa 200 km südöstlich vom Oblastzentrum Tschernihiw. Zur Landratsgemeinde gehören noch die Dörfer Beriska ( ) und Tonka ( ) mit je etwa 30 Einwohnern.

Weblinks 
  Seite des Landgemeinderates des Dorfes (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Gegründet im 17. Jahrhundert
Rajon Warwa